Astor kan verwijzen naar:

Plaatsen
Astor (Florida), plaats in Florida;
Astore (of Astor), plaats in het noorden van Pakistan.

Personen
John Jacob Astor (1763-1848), Amerikaans zakenman, multimiljonair en filantroop.
John Jacob Astor IV (1864-1912), de achterkleinzoon van John Jacob Astor. Amerikaans zakenman, uitvinder en schrijver 
Mary Astor (1906–1987), Amerikaans actrice.
Nancy Astor (1879-1964), Brits politica.
Ástor Piazzolla (1921-1992), Argentijns componist en muzikant.

Zie ook
aster (doorverwijspagina)
Astoria